McMahan steht für:

 McMahan (Texas), Ort im Caldwell County (Texas) im US-Bundesstaat Texas

McMahan ist der Familienname folgender Personen:
 Caleb McMahan (2015 promoviert), US-amerikanischer Fischkundler
 Jeff McMahan (* 1954), US-amerikanischer Philosoph

Siehe auch:
 McMahon